Моруево — топонимы в России.

 Моруево — прежнее название деревни Мурово в Струго-Красненском районе Псковской области России.
 Моруево — исключенная 12 октября 2005 года из учётных данных деревня, входившая в Писцовское сельское поселение (муниципальное образование в северо-восточной части Комсомольского района Ивановской области).
 Моруево — деревня в составе Даниловского района Ярославской области России.